Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2008 года (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине микст 2008) проводился с 9 по 11 мая 2008 года в городе Москва на арене Ледовый дворец «Москвич». Турнир проводился в ?-й раз.

В турнире приняло участие 24 команды: из Москвы (8 команд), Санкт-Петербурга (6 команд), Московской области (Дмитров) (2 команды), Ленинградской области (2 команды), Уфы (1 команда), Зеленограда (1 команда), Екатеринбурга (1 команда), Новосибирска (1 команда), Челябинска (1 команда), Калининградской области (1 команда).

Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате Европы 2008, который состоялся в сентябре 2008 в городе Кицбюэль (Австрия).

Чемпионами России стала команда «ЭШВСМ Москвич-1» (скип Александр Кириков), победившая в финале команду «Сборная Москвы» (скип Артём Болдузев). Третье место заняли проигравшие в полуфиналах команды «Москвич-2» (скип Маргарита Фомина) и «Москвич-1» (Андрей Дроздов).

Формат соревнований 
Система проведения соревнований: 
 Соревнования проводятся по круговой системе в шести группах в один круг. Команды, занявшие по итогам кругового турнира 1-е места в группах, получают право выхода во второй этап соревнований, плей-офф. Два дополнительных места укомплектовываются лучшими командами из занявших второе место в группах. По олимпийской системе играются четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матчи за 3-е, 5-е и 7-е место. 

Порядок начисления очков. Ранжирование команд в подгруппах: 
 За победу в матче команде начисляется 2 очка; за поражение или неявку – 0 очков. 
 В случае равенства очков у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними. В случае равенства очков у трех и более команд их ранжирование осуществляется по сумме очков, набранных в матчах между данными командами. Соотношение камней и эндов не учитывается. В случае равенства этого показателя команды бросают тестовые броски. Каждая команда выполняет по 4 броска. Порядок выполнения бросков определяет судейская коллегия соревнований. По итогам этих результатов определяется пара, которая в дополнительной встрече борется за право участия в следующем этапе соревнований.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

  Проходят в плей-офф с 1-го места в группе
  Проходят в плей-офф со 2-го места в группе (по лучшим результатам тестовых бросков в дом - ТБД - среди команд, занявших 2-е места)
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2008

2008
Спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты России в 2008 году
Май 2008 года